Лакол () — село в Нарынском районе Нарынской области Киргизии. Административный центр Кара-Куджурского аильного округа.

Население в 2009 году составляло 1000 человек

Расположено в сейсмологической зоне.

Примечания 

Населённые пункты Нарынского района